Hans Riegel kan syfta på bland andra:

* Hans Riegel
 Hans Riegel junior